Dit is een lijst van planetoïden 34101-34200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (34101) - || 2000 PT15|| 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34102) - || 2000 PO16|| 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34103) - || 2000 PP17|| 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34104) - || 2000 PY19|| 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34105) - || 2000 PD20|| 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34106) - || 2000 PP22|| 2 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34107) - || 2000 PX22|| 2 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34108) - || 2000 PN23|| 2 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34109) - || 2000 PX23|| 2 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34110) - || 2000 PX24|| 3 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34111) - || 2000 PZ24|| 3 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34112) - || 2000 PC25|| 3 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34113) - || 2000 PL25|| 3 augustus 2000 || Spacewatch
|-
| (34114) - || 2000 PU26|| 5 augustus 2000 || NEAT
|-
| (34115) - || 2000 PV26|| 5 augustus 2000 || NEAT
|-
| (34116) - || 2000 PW26|| 5 augustus 2000 || NEAT
|-
| (34117) - || 2000 PA27|| 9 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34118) - || 2000 PC27|| 9 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34119) - || 2000 PY27|| 9 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34120) - || 2000 PL28|| 4 augustus 2000 || NEAT
|-
| (34121) - || 2000 PJ29|| 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34122) - || 2000 PQ29|| 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34123) - || 2000 QD || 25 augustus 2000 || BATTeRS
|-
| (34124) - || 2000 QS || 22 augustus 2000 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (34125) - || 2000 QZ || 23 augustus 2000 || S. Sposetti
|-
| (34126) - || 2000 QA1 || 23 augustus 2000 || S. Sposetti
|-
| (34127) - || 2000 QN2 || 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34128) - || 2000 QO2 || 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34129) - || 2000 QN3 || 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34130) - || 2000 QW3 || 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34131) - || 2000 QY3 || 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34132) - || 2000 QX4 || 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34133) - || 2000 QU5 || 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34134) - || 2000 QW5 || 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34135) - || 2000 QX5 || 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34136) - || 2000 QF6 || 24 augustus 2000 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (34137) Lonnielinda || 2000 QL6|| 21 augustus 2000 || C. Wolfe
|-
| (34138) Frasso Sabino || 2000 QE9|| 25 augustus 2000 || Frasso Sabino
|-
| (34139) - || 2000 QU10|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34140) - || 2000 QE11|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34141) - || 2000 QZ11|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34142) - || 2000 QE12|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34143) - || 2000 QE13|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34144) - || 2000 QX14|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34145) - || 2000 QV15|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34146) - || 2000 QH16|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34147) - || 2000 QV16|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34148) - || 2000 QX16|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34149) - || 2000 QL17|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34150) - || 2000 QK18|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34151) - || 2000 QH19|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34152) - || 2000 QW19|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34153) - || 2000 QZ19|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34154) - || 2000 QC20|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34155) - || 2000 QJ22|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34156) - || 2000 QT22|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34157) - || 2000 QU22|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34158) - || 2000 QB24|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34159) - || 2000 QJ24|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34160) - || 2000 QS26|| 26 augustus 2000 || Kleť
|-
| (34161) - || 2000 QC27|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34162) - || 2000 QV27|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34163) - || 2000 QY27|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34164) - || 2000 QQ28|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34165) - || 2000 QW28|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34166) - || 2000 QQ30|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34167) - || 2000 QS30|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34168) - || 2000 QP31|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34169) - || 2000 QA33|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34170) - || 2000 QX33|| 26 augustus 2000 || P. G. Comba
|-
| (34171) - || 2000 QZ34|| 26 augustus 2000 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (34172) - || 2000 QU37|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34173) - || 2000 QY37|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34174) - || 2000 QP38|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34175) - || 2000 QG39|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34176) - || 2000 QT39|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34177) - || 2000 QD40|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34178) - || 2000 QM41|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34179) - || 2000 QT41|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34180) - || 2000 QP42|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34181) - || 2000 QT42|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34182) - || 2000 QC44|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34183) - || 2000 QG44|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34184) - || 2000 QZ44|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34185) - || 2000 QP47|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34186) - || 2000 QT47|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34187) - || 2000 QW47|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34188) - || 2000 QB48|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34189) - || 2000 QD48|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34190) - || 2000 QA49|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34191) - || 2000 QR49|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34192) - || 2000 QE50|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34193) - || 2000 QT52|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34194) - || 2000 QW52|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34195) - || 2000 QA54|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34196) - || 2000 QB54|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34197) - || 2000 QD54|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34198) - || 2000 QM54|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34199) - || 2000 QV54|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34200) - || 2000 QW54|| 25 augustus 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten